Grad u Danskoj:
 Horsens, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Horsens (općina), općina u regiji Središnji Jutland